Управління боротьби з наркотиками
 Український буржуазний націоналізм, українські буржуазні націоналісти